TJ Sokol Opatovice je český fotbalový klub z obce Opatovice na Přerovsku, který byl založen v roce 1951. Od sezony 2020/21 hraje I.A třídu Olomouckého kraje (6. nejvyšší soutěž).

V roce 2002 byla do klubu sloučena všechovická mládež, s čímž následně souvisela změna názvu na FKM Opatovice-Všechovice.

Své domácí zápasy odehrává na stadionu v Opatovicích.

Historické názvy 

Zdroj: 

 1951 – TJ Sokol Opatovice (Tělovýchovná jednota Sokol Opatovice)
 2002 – FKM Opatovice-Všechovice (Fotbalový klub mládeže Opatovice-Všechovice)
 TJ Sokol Opatovice (Tělovýchovná jednota Sokol Opatovice)

Umístění v jednotlivých sezonách 

Zdroj: 

Legenda: Z – zápasy, V – výhry, R – remízy, P – porážky, VG – vstřelené góly, OG – obdržené góly, +/- – rozdíl skóre, B – body, červené podbarvení – sestup, zelené podbarvení – postup, fialové podbarvení – reorganizace, změna skupiny či soutěže

Poznámky:
 Od ročníku 2016/17 včetně se hraje v Olomouckém kraji tímto způsobem: Pokud zápas skončí nerozhodně, kope se penaltový rozstřel. Jeho vítěz bere 2 body, poražený pak jeden bod. Za výhru po 90 minutách jsou 3 body, za prohru po 90 minutách není žádný bod.
 2019/20 - Klub se po sezoně přihlásil do I.A třídy.
**= sezona předčasně ukončena z důvodu pandemie covidu-19

Odkazy

Reference

Literatura 
 Týdeník Gól 31/1993 (05.08.1993), strany 14–17
 Týdeník Gól 28–29/1994 (21.07.1994), strany 41–42
 Týdeník Gól 27–28/1995 (13.07.1995), strany 27–28
 Týdeník Gól 27–28/1996 (04.07.1996), strany 30–31
 Týdeník Gól 27–28/1997 (03.07.1997), strany 30–31
 Týdeník Gól 29–30/1998 (16.07.1998), strany 29–30
 Týdeník Gól 27–28/1999 (01.07.1999), strany 27–28

Externí odkazy 
 Profil klubu na výsledkovém serveru Lidových novin 

Fotbalové kluby v Olomouckém kraji
Fotbalové kluby založené v roce 1951
Opatovice (okres Přerov)